Azuma může být:

 Azuma (sopka) – sopka v Japonsku
 Historický název východního Japonska

Související články 
 Kiohiko Azuma – japonský tvůrce mangy
 Hiroki Azuma – japonský kritik

Reference